Il Nugra Santana Challenger 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1988. Il torneo si è giocato a Nugra Santana in Indonesia dal 31 ottobre al 6 novembre 1988 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Shane Barr ha battuto in finale  Steve Guy 1-6, 7-5, 6-3

Doppio

 Tim Pawsat /  Brad Pearce hanno battuto in finale  Steve DeVries /  John Sobel 6-3, 6-3

Collegamenti esterni